Кледер () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Морле, кантон Сен-Поль-де-Леон. Расположена на побережье Ла-Манша, в 54 км к северо-востоку от Бреста и в 27 км к северо-западу от Морле, в 20 км от национальной автомагистрали N12.

Население (2019) — 3 683 человека.

История 
Основание Кледера связано со святым Ке Корневильским, в IV веке прибывшим в Арморику из Британии и похороненному здесь в оратории, на месте которой впоследствии была построена освященная в его честь церковь.

Главной доисторической достопримечательностью Кледера был камень высотой в 3,6 метра и длиной 1,4 метра, названный  "алтарь друидов" и связывавшийся с культовыми действиями кельтского населения этих мест. Он был подробно описан в 1857 году, но до наших дней не сохранился, в отличие от пяти раскопанных курганов, содержащих предметы бронзового века. Также на территории коммуны обнаружены следы поселений галльского и галло-римского периодов.

Около 1630 года в Кледере по плану древних крепостных замков был построен замок Кергурнадеш: квадратное здание, окруженное углами четырех больших круглых башен, с галереей машикули; от него сохранились живописные руины.

Население коммуны не приняло революцию 1793 года . Многие местные жители участвовали в сражении при Кергиду, где они были разбиты революционными войсками. После этого власти коммуны признали новую власть, но отказалась послать депутата, чтобы он привез в Париж протокол о принятии Конституции 1793 года и представлял коммуну на празднике Конституции 10 августа 1793 года.

Достопримечательности 
 Усадьба Тронжоли XVI века
 Шато Кергурнадеш XVII века
 Шато Керманги
 Церковь Святого Петра и Святого Ке XVII-XVIII веков

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 34,8 %
 промышленность — 7,3 %
 строительство — 5,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 23,0 %
 государственные и муниципальные службы — 29,5 %

Уровень безработицы (2018) — 9,0 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 21 490 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Кледера с 2008 года занимает Жерар Даньелу (Gérard Daniélou). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им блок победил в 1-м туре, получив 59,76 % голосов.

Города-побратимы 
  Эшбуртон, Великобритания
  Херлесхаузен, Германия
  Таненж, Франция

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея